Samuel Groth e Toshihide Matsui erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

Austin Krajicek e Tennys Sandgren hanno vinto il torneo, battendo Ante Pavić e Blaž Rola in finale, 7–6(7–4), 6–3.

Teste di serie

  Austin Krajicek /  Tennys Sandgren (campioni)
  Brydan Klein /  Jose Statham (quarti di finale)

  Adrián Menéndez Maceiras /  Artem Sitak (primo turno)
  Denis Kudla /  Peter Polansky (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Nouvelle-Calédonie 2014
ATP Challenger Tour 2014